Халки́да () — община (дим) в Греции. Расположена на Лелантской равнине на острове Эвбее в Эгейском море и в материковой части. Входит в периферийную единицу Эвбею в периферии Центральной Греции. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь 424,766 квадратного километра. Плотность 167,07 человека на квадратный километр. Административный центр — Халкида. Димархом на местных выборах 2014 года избран Христос Пагонис ().

В 2011 году по программе «Калликратис» к общине Халкиде присоединены упразднённые общины Авлида, Антидона, Лиландия и Неа-Артаки.

Административное деление 

Община (дим) Халкида делится на 5 общинных единиц.

Примечания

Ссылки 
 

Эвбея
Димы Греции